

Patronyme 

 Emilia Fadini (1930-2021), claveciniste, musicologue et professeur italienne ;
 Rubens Fadini (1927-1949), footballeur italien.